Cristóbal se poate referi la:

Prenume 
 Cristóbal de Olid
 Cristóbal Mendoza
 Cristóbal Montoro Romero

Denumiri geografice 
 , oraș în Spania

San Cristóbal 
 San Cristóbal, Venezuela
 San Cristóbal de La Laguna
 San Cristóbal Ecatepec de Morelos
 Insula San Cristóbal

Vezi și 
 Cristian (dezambiguizare)